Agnese d'Austria (1154-1182), figlia di Enrico II, Duca d'Austria
 Agnese d'Austria (1281-1364), figlia di Alberto I di Germania
 Agnese d'Austria (1322-1392)
 Agnese d'Asburgo
 Agnese Cristina d'Asburgo-Lorena